Az 1998-as US Open férfi versenyét az ausztrál Patrick Rafter nyerte a szintén ausztrál Mark Philippoussis előtt.

Kiemeltek 

  Pete Sampras (Elődöntős)</li>
  Marcelo Ríos (Harmadik kör)</li>
  Patrick Rafter (Bajnok)</li>
  Petr Korda (Első kör)</li>
  Richard Krajicek (Harmadik kör)</li>
  Greg Rusedski (Harmadik kör)</li>
  Àlex Corretja (Negyedik kör)</li>
  Andre Agassi (Negyedik kör)</li>

  Karol Kucera (Negyeddöntős)
  Carlos Moyà (Elődöntős)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Negyedik kör)
  Jonas Björkman (Negyeddöntős)
  Tim Henman (Negyedik kör)
  Goran Ivanišević (Negyedik kör)
  Alberto Berasategui (Első kör)
  Albert Costa (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények az ATP honlapján
 

F1